Карлос Моја је бранио титулу и успео је да ју одбрани у репризи финала из 2004. године, победом над Парадорном Сричапаном са 3–6, 6–4, 7–6(7–5). Моји је то била друга и последња титула на турниру у Ченају.

Носиоци 

  'Карлос Моја (победник)
  Парадорн Сричапан (финале)
  Рајнер Шитлер (прво коло)
  Јонас Бјеркман (друго коло)

 Кенет Карлсен ''(друго коло) 
 Лу Јен-сјун ''(друго коло) 
 Грегори Караз ''(прво коло) 
 Кевин Ким ''(друго коло)

Жреб

Финалa

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 2005.
 Квалификације - Ченај 2005.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2005.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно